Alpen Cup w skokach narciarskich 2003/2004 – 14. edycja Alpen Cupu, która rozpoczęła się 30 sierpnia 2003 w Velenje, a zakończyła 21 lutego 2004 w Sankt Moritz. W sezonie odbyło się 12 konkursów. Pierwsze cztery konkursy zostały rozegrane na igelicie.

Lokaty zajęte w konkursach indywidualnych przez zawodników reprezentujących kraje spoza Alp nie były uwzględniane przy tworzeniu końcowej klasyfikacji generalnej cyklu.

Zwycięzcą klasyfikacji generalnej został Niemiec Tobias Bogner. Drugie miejsce zajął Słoweniec Jurij Tepeš, a trzecie Austriak Nicolas Fettner.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 

2003 w sportach zimowych
2004 w sportach zimowych
2003 w Europie
2004 w Europie
2004